Miejscowości w Polsce
 Trzcianka-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szydłowo 
 Trzcianka-Kolonia – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Osiek